Jméno a příjmení Josef Suk nosili dva významní čeští hudebníci:

 Josef Suk starší (1874–1935) – pozdně romantický hudební skladatel, manžel Dvořákovy dcery Otilie Sukové
 Josef Suk (1901–1951) – majitel cukrovaru a amatérský houslista, syn skladatele Josefa Suka staršího a otec mladšího, manžel Marie Sukové
 Josef Suk mladší (1929–2011) – houslista, vnuk Josefa Suka staršího